Punta Pingüino hace referencia a varios artículos:

Punta Pingüino (Bahía Moreno) en islas Malvinas.
Punta Pingüino (isla Seymour) en la Antártida.
Punta Pingüino (isla Livingston) también en la Antártida.